Ел Палмариљо има више значења:

 Ел Палмариљо (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмариљо, Ла Вирхен (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмариљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику